ИЭЭ — аббревиатура. Может означать:
 Институт электроэнергетики МЭИ.
 Институт энергосбережения и энергоменеджмента.